Wargnier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Francis Wargnier, ingénieur du son français ;
 Michèle Wargnier (1943-), mannequin et actrice française ;
 Régis Wargnier (1948-), réalisateur français.

Patronyme français